Lanegg ist
 der Name eines Ansitzes in Brixlegg (Nordtirol)
 der Name eines Klosters in Lana (Südtirol)